El nombre Henry Thomas puede referirse a:

 Henry Thomas (1971), actor estadounidense.
 Henri Thomas (1912–1993), escritor y poeta francés.
 Henry Thomas (1907–1980), fallecido por combustión espontánea.
 Henry Thomas (1888–1963), boxeador olímpico británico.
 Henry Thomas de la Beche (1796-1855), geólogo británico.
 Henry Thomas Colebrooke (1765-1837), orientalista y botánico británico.
 Henry Thomas Hamblin (1873-1958), místico inglés.
 Henry Thomas Mayo (1856-1937), almirante de la Marina de los Estados Unidos.
 Henry Thomas Buckle (1821-1862), historiador inglés.
 Henry Thomas Maire Silvertop Witham (1779-1844), paleontólogo y botánico inglés.